Cauda (lateinisch „Schwanz“, „Schweif“) bezeichnet:

 in der Zoologie/Biologie beispielsweise den Schwanz von Säugetieren
 den Nebenhodenschwanz (lat. Cauda epididymidis)
 Cauda (Epigraphik), in der Epigraphik bei bestimmten Buchstaben ein rechts unten angesetzter Strich
 in der Verslehre abschließender Vers oder Versgruppe, siehe Coda (Verslehre)
 in der Meteorologie eine Sonderform an Cumulonimbuswolken, ihrerseits assoziiert mit der Sonderform murus, siehe Tailcloud und Cauda (Wolke)